Вечеря в Емаусі — подія в Євангелії від Луки.

Вечеря в Емаусі — це також назва кількох творів мистецтва:

 Вечеря в Емаусі, одна з гравюр Альбрехта Дюрера у його серії Мала пристрасть
 Вечеря в Емаусі (Понтормо), в Уффіці у Флоренції
 Вечеря в Емаусі (Моретто), у пінакотеці Тосіо Мартіненго в Брешії
 Вечеря в Емаусі (Караваджо, Лондон), у Національній галереї
 Вечеря в Емаусі (Караваджо, Мілан), у Пінакотеці Брера
 Вечеря в Емаусі (Рембрандт, музей Жакмар-Андре), у музеї Жакмар-Андре в Парижі
 Вечеря в Емаусі (Стом, Гренобль), у Музеї Гренобля
 Вечеря в Емаусі (Рембрандт, Лувр), у Луврі в Парижі
 Вечеря в Емаусі, офорт Рембрандта у Рейксмузеумі в Амстердамі
 підробка Хана ван Мегерена у стилі Йоганнеса Вермеєра

Ісус Христос у живописі